Шариф Абдур-Рахим (; родился 11 декабря 1976 года в Мариетте, штат Джорджия) — американский баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации. Играл на позиции тяжёлого форварда. В 2014 работает помощником генерального менеджера клуба НБА «Сакраменто Кингз», а также генеральным менеджером клуба Лиги развития НБА «Рино Бигхорнс».

Абдур-Рахим проявил себя в баскетболе ещё на школьном уровне, в 1995 году он был включён в символическую сборную лучших баскетболистов США среди школьников. Один сезон он провёл в Калифорнийском университете в Беркли, после чего пошёл в НБА. В 1996 году был выбран на драфте под третьим номером клубом «Ванкувер Гриззлис» и на пять сезонов стал его главной звездой. В 2001 году «Гриззлис» обменяли Абдур-Рахима в «Атланту Хокс», где он продолжал быть одним из лучших, позже выступал за «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Сакраменто Кингз». В составе сборной США побеждал на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее. В 2002 году принял участие в своём единственном Матче всех звёзд НБА. Из-за постоянных травм правого колена 22 сентября 2008 года Абдур-Рахим был вынужден объявить о своём уходе из баскетбола.

Ранняя жизнь 
Шариф Абдур-Рахим был старшим из двенадцати детей Амины и Уилльяма Абдур-Рахимов. Абдур-Рахим, чьё первое имя означает «благородный», а второе — «слуга самого милостивого», является набожным мусульманином. Он ценит своих родителей за их руководящее влияние на него с детства и благодарит их за жизненную философию, которую они привили ему: «помни, как ты пришёл ко всем своим достижения и оставайся скромным». С раннего детства он был окружён членами своей семьи, которые играли в баскетбол. Его брат, Мухаммед, играл за сборную Детройтского университета, а младший брат, Амир, за команду Юго-восточного Луизианского университета. Сам Шариф начал играть в баскетбол ещё в старшей школе Джозефа Уилера (Мариетта, штат Джорджия), где он дважды удостаивался титула «Мистер Баскетбол», а в 1994 году помог команде завоевать чемпионский титул штата. В том же году он стал членом молодёжной национальной сборной США по баскетболу и принял участие в чемпионате Америки по баскетболу среди участников до 18 лет.

По окончании школы Абдур-Рахим поступил в Калифорнийский университет в Беркли, где его средний бал составлял 3,5. В университете он выступал за местную баскетбольную команду «Калифорния Голден Беарз», в составе которой в среднем за игру набирал 21 очко и делал 8,4 подбора. Шариф стал первым новичком в истории конференции Pac-10 ставшим по итогам сезона игроком года конференции и включённым в третью всеамериканскую сборную по версии Associated Press. Абдур-Рахим также установил рекорд среди новичков по общему количеству набранных очков, среднему количеству очков за игру, по забитым броскам и по штрафным броскам. Однако уже после года учёбы он решил покинуть университет и выставить свою кандидатуру на драфт НБА. Это решение он объявил 7 мая, объяснив его тем, что хотел бы помогать финансово своей семье. Но к концу месяца он объявил, что, посовещавшись с главным тренером Тодом Боузменом, решил остаться в университете и сконцентрироваться на студенческом баскетболе и получении образования. «Я хочу побыть ещё немного ребёнком», — сказал он в интервью. Ближе же к драфту, Абдур-Рахим вновь поменял своё решение и объявил, что будет участвовать в драфте.

Карьера в НБА

«Ванкувер Гриззлис» 
Абдур-Рахим был выбран клубом «Ванкувер Гриззлис» на драфте НБА 1996 года под третьим номером, сразу после Аллена Айверсона и Маркуса Кэмби. Уже в дебютном сезоне он оказал большое влияние на игру команды, став самым результативным игроком «Гриззлис» и установив рекорд клуба по результативности — 18,7 очка в среднем за игру. Он также делал по 6,9 подбора и 2,2 передачи. В голосовании на лучшего новичка он занял третье место, уступив Айверсону из Филадельфии и Стефону Марбери (4-й номер драфта) из Миннесоты и был включён в первую сборную новичков. К концу своего дебютного сезона он становился лидером клуба по результативности в 33, а по подборам в 23 играх.

В последующих нескольких сезонах Абдур-Рахим оставался одним из главных игроков «Гриззлис». В своём втором сезоне в НБА он в среднем за игру набирал 22,3 очка, делал 7,1 подбора и 2,6 передачи, а в следующем сезоне улучшил свои показатели до 23 очков, 7,5 подбора и 3,4 передачи за игру. Несмотря на хорошую игру Абдур-Рахима «Гриззлис» оставались одними из аутсайдеров Среднезападного дивизиона. В 1999 году Шариф продлил контракт с клубом, согласно которому он получит 71 млн долларов в течение последующих шести лет. В сезоне 2000/01 Абдур-Рахим четвёртый сезон подряд набирал в среднем за игру более 20 очков и попал в двадцатку лучших в 13 статистических категориях НБА. Одним из наиболее успешных для него стал матч против «Индианы Пэйсерс», который прошёл 1 декабря 2000 года, когда он в четвёртой четверти набрал 20 очков.

«Атланта Хокс» 
27 июня 2001 года клуб «Атланта Хокс» заключил сделку с «Гриззлис» выменяв Абдур-Рахима и Джамала Тинсли (27-й выбор драфта 2001 года) на Бревина Найта, Лоренцена Райта и Пау Газоля (3-й выбор на драфте 2001 года). Этот обмен стал одним из этапов двухлетней перестройки «Хокс», а генеральный менеджер клуба из Атланты Пит Бэбкок объяснил его желанием заполучить талантливого игрока на следующие 5-6 лет уже в этом межсезонье, отметив большой потенциал роста у 24-летнего Абдур-Рахима. Шариф вернулся в свой родной город, где присоединился к одному из лучших игроков «Хокс» Джейсону Терри. Сезон 2001/02 Атланта завершила с результатом 33-49. Абдур-Рахим стал самым результативным игроком команды, а в одной из игр набрал 50 очков — самый высокий показатель в карьере. За свои успехи он был выбран для участия в матче всех звёзд НБА.

Второй сезон за «Хокс» ознаменовался ещё одним достижением Абдур-Рахима. 28 декабря 2002 года в игре против «Вашингтон Уизардс» он стал шестым самым молодым игроком в истории НБА, набравшим 10 000 очко в своей карьере. Несмотря на то, что Гленн Робинсон, Джейсон Терри и Абдур-Рахим на троих набирали в среднем за игру 57,9 очка, став самым результативным трио в сезоне 2002/03, «Хокс» опять не смогли попасть в плей-офф. Шариф в среднем за игру набирал 19,9 очка и делал 8,4 подбора, сыграв в 81 из 82 игр в сезоне. В конце сезона генеральный менеджер «Атланты Хокс» Билли Найт решил провести кардинальные изменения в команде, одним из которых стал обмен Абдур-Рахима.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» 
9 февраля 2004 года Абдур-Рахим, Тео Рэтлифф и Дэн Дико были обменяны в «Портленд Трэйл Блэйзерс» на Рашида Уоллеса и Уэсли Персона. Одной из причин обмена стало желание руководства «Блэйзерс» избавиться от проблемных игроков и приобрести трёх молодых баскетболистов с хорошей репутацией. С переходом в новую команду результативность Шарифа значительно снизилась и он в первых двух сезонах среднем за игру набирал по 16,3 и 16,8 очка за игру. В конце сезона 2004/05 Абдур-Рахим стал свободным агентом.

В межсезонье 2005 года он заключил контракт с клубом «Нью-Джерси Нетс». Однако в ходе медицинского обследования у него была обнаружена трещина в кости ноги, в результате чего соглашение было приостановлено до получения результатов второго медицинского обследования. 7 августа Абдур-Рахим заявил: «Я не думаю, что я хочу играть за „Нетс“». По его словам его нога не была повреждена и он никогда не пропускал игры в связи с травмами ноги. Через два дня руководство «Нетс» объявило об аннулировании контракта.

«Сакраменто Кингз» 
12 августа 2005 года Абдур-Рахим в качестве свободного агента подписал контракт с «Сакраменто Кингз». В первом сезоне он вышел в стартовом составе в 30 из 72 игр. В среднем за игру он набирал 16 очков и делал 6,2 подбора и 3 передачи. В этом сезоне «Кингз» сумели выйти в плей-офф и Абдур-Рахим впервые в своей карьере дебютировал в играх плей-офф. Таким образом, он прервал рекордную для НБА серию игр для игрока без участия в играх плей-офф. В своём втором сезоне в «Кингз», Абдур-Рахим окончательно утвердился в качестве шестого игрока команды. Его клуб не смог повторить прошлогодний успех и не попал в игры плей-офф, а Абдур-Рахим набирал в среднем за игру всего 9,9 очка. Сезон 2007/08 стал последним в карьере Абдур-Рахима. Он вышел на площадку всего в 6 играх сезона и 22 сентября 2008 года, из-за травмы колена, был вынужден объявить о завершении своей карьеры. Уже на следующей неделе он был включён в тренерский штаб «Кингз» в качестве ассистента тренера. 7 октября 2010 года Абдур-Рахим стал ассистентом генерального менеджера «Сакраменто Кингз». 29 августа 2013 года было объявлено, что Абдур-Рахим станет генеральным менеджером фарм-клуба «Кингз» в Лиги развития НБА «Рино Бигхорнс» на сезон 2013/14 годов.

Выступления за национальную сборную 
До прихода в НБА, Абдур-Рахим в составе сборной США принял участие в отборочном турнире 1994 года на молодёжный чемпионат, проходившем в Санта-Роса, Аргентина. На турнире он в среднем за игру делал дабл-дабл: 16,8 очка и 10,1 подбора, став самым результативным игроком команды. Он также делал 1,6 блок-шота за игру и помог сборной одержать 8 побед, завоевать золотые медали и квалифицироваться на молодёжный чемпионат мира по баскетболу. В мае 2005 года его включили в состав молодёжной сборной США для участия в ежегодном турнире Hoop Summit, где его команда обыграла сборную мира со счётом 86:77.

В 2000 году он был выбран для участия в летних Олимпийских играх в Сиднее, заменив травмированного Гранта Хилла. Для баскетболиста этот выбор оказался неожиданным, так как наиболее вероятными претендентами на это место были Коби Брайант и Эдди Джонс. Но комитет решил выбрать более высокого игрока. Его команда не проиграла ни одного матча, завершив Олимпийские игры с результатом 8-0, и выиграла золотые медали. На олимпиаде Абдур-Рахим в среднем за игру набирал по 6,4 очка и делал 3,3 подбора, а точность его бросков с игры составила 54,8 %.

Характеристика игрока 
Шариф Абдур-Рахим играл на позициях как тяжёлого, так и лёгкого форварда, хорошо играя как в нападении, так и в защите. Причём в атаке он мог поразить кольцо с любой дистанции: попасть из-за трёхочковой линии или из-под кольца забить сверху через соперника. Уже с первых сезонов в НБА он продемонстрировал свою универсальность, став через четыре сезона в «Гриззлис» лидером клуба по набранным очкам, подборам, блок-шотам, перехватам, броскам с игры и со штрафной линии и по сыгранным минутам. А в сезоне 1999/2000 он стал одним из семи игроков ассоциации, делавших дабл-дабл в среднем за игру. По мнению некоторых спортивных журналистов Абдур-Рахим даже мог бы претендовать на награду новичка года, если бы провёл в университете все четыре года, а не один. Большую часть карьеры он показывал себя как надёжного игрока, пропустив за первые пять сезонов в НБА всего 3 игры.

Личная жизнь 
У Шарифа Абдур-Рахима и его жены Делисии двое детей: мальчик Джабрил и девочка Самия. Он основал фонд Future Foundation, который помогает проблемным детям в Атланте. Он также появлялся в шоу The Jamie Foxx Show вместе с двумя другими игроками НБА Гэри Пэйтоном и Вином Бейкером.

Несмотря на то, что Абдур-Рахим покинул Калифорнийский университет уже после года обучения, он продолжил своё образования, учась во время летнего межсезонья и в перерывах между играми. Закончив игровую карьеру, он закончил обучение в университете со средним балом 3,8 и 14 мая 2012 года получил степень бакалавра в области социологии.

Статистика выступлений

Статистика в колледже 
Выступления за студенческую команду

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Ванкувер Гриззлис»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Сакраменто Кингз»
Игроки сборной США по баскетболу
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2000 года